Marco Cecchinato era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Aljaž Bedene.

In finale Dušan Lajović ha sconfitto Attila Balázs con il punteggio di 7-5, 7-5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Fabio Fognini (secondo turno, ritirato)
  Borna Ćorić (secondo turno)
  Laslo Djere (semifinale)
  Dušan Lajović (campione)

 Marco Cecchinato (primo turno)
 Filip Krajinović (secondo turno)
 Martin Kližan (primo turno)
 Leonardo Mayer (quarti di finale)

Wildcard 

  Viktor Galović (primo turno)
  Nino Serdarušić (secondo turno)

 Jannik Sinner (secondo turno)

Qualificati 

  Attila Balázs (finale)
  Salvatore Caruso (semifinale, ritirato)

 Peter Torebko (primo turno)
 Marco Trungelliti (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2019